Stati Uniti d'America
 Dearborn – città della Contea di Wayne, Michigan
 Dearborn – città della Contea di Platte, Missouri